Un títol de Grand Slam és un campionat de tennis guanyat en un dels quatres torneigs que conformen el Grand Slam: L'Open d'Austràlia, el Torneig de Roland Garros, el Torneig de Wimbledon i l'Open dels Estats Units, considerats els quatre torneigs més prestigiosos del món del tennis.

Títols 
en negreta els jugadors actius

[I: Individuals; D: Dobles; M: Dobles mixts]
Martina Navrátilová retirada de la competició en torneigs individuals continua la seva activitat en els de dobles i mixts

Individuals 

Lenglen va guanyar el Torneig de Roland Garros sis vegades en individuals, tot i que en quatre d'aquestes ocasions el torneig tan sols estava obert a jugadors francesos

[OA: Open d'Austràlia; RG: Roland Garros; WB: Wimbledon; US: Open dels Estats Units]

Dobles

Per parella 

[OA: Open d'Austràlia; RG: Roland Garros; WB: Wimbledon; US: Open dels Estats Units]

Per jugador 

[OA: Open d'Austràlia; RG: Roland Garros; WB: Wimbledon; US: Open dels Estats Units]

Tennis